Chanzanaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chanz̄ānaq, ort, Ardabil, 
 Chanzanaq (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar